Фифа:

 ФИФА — Международная федерация футбола.
 Фифа, Илиас (род. 1989) — испанский легкоатлет.
  — духовой инструмент семейства флейт.
 Фифа — пустая, легкомысленная девушка или молодая женщина, думающая только о развлечениях, нарядах.